Die Saison 1972/73 der österreichischen Eishockey-Oberliga war die fünfte Austragung dieser zweiten Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Der Kapfenberger SV wurde Meister der Oberliga und qualifizierte sich damit für die Bundesliga.

Modus 
Die acht Vereine spielten im Grunddurchgang je zwei Mal gegeneinander. Die vier besten Vereine qualifizierten sich für die Endrunde, in die sie alle bisher erspielten Punkte mitnahmen und je zweimal gegen die anderen drei Vereine spielten.

Grunddurchgang

Endrunde 

Der Kapfenberger SV qualifiziert sich als Meister der Oberliga für die Bundesliga.

Weblinks 
 

Oberliga 1972
Osterreichische Oberliga 1973